Alumni Hall steht für: 

 Alumni Hall (Annapolis), Arena der United States Naval Academy in Annapolis, Maryland

im NRHP gelistete Objekte:

 Alumni Hall (Alfred), New York, ID-Nr. 85002389
 Alumni Hall (Ames), Iowa, ID-Nr. 78001260